Дроттинн (, , ) — общегерманское слово для обозначение господина или повелителя с точным значением «военный вождь». После христианизации во многих скандинавских языках стал использоваться для обозначения Господа.

Этимология 

Древнесаксонские drohtin, druhtin, древнеанглийское dryhten, древневерхненемецкие truhtîn, trohtîn, trehtîn, trehten — все эти слова родственные слову дроттинн и берут своё начало в прагерманском *druhtinaz, полученного составлением  (дружина) и «правящего» суффикса -ina- (см. Wōd-ina-z).

Само слово *druhti также оставила след в исландском в форме drótt, в древнеанглийском — dryht, driht, в древневерхненемецком — truht (слово сохранилось до XIX века в швейцарском немецком в форме Trucht со значением «бандит, прохвост»).

В готском языке встречается глагол driugan, что значит «быть на военной службе». Древнеанглийское слово dréogan (сохранившиеся в современном языке в форме drudge/drudgery — «делать монотонную работу» и dree — «страдать») и исландское drýgia(n) оба означали «выполнять». Аналогичны истоки и русского слова друг и производного от него дружина.

Майордом на , древневерхненемецком truhtsâzzo и trohtsâzzo ().

Свидетельства 

В 20 главе Саги об Инглингах рассказывается история шведского конунга Дюггви:

Современное использование 

В качестве архаизма сохранился в немецком языке в форме Drost. В раннесовременном баварском диалекте немецкого слово Trecht означает Господь.

Скандинавское слово королева drottning/dronning имеет тот же корень; ср. Дроттнингхольм.

Финское слово ruhtinas, означающие слово господин или принц, также соотносится с дроттином, хотя финский и не является индоевропейским языком.

Скандинавия
История Швеции
История Норвегии
История Дании
История Германии
Титулы
Общество викингов
Дворянство